Rio de Moinhos pode ser:

 Rio de Moinhos (Abrantes) - freguesia no concelho de Abrantes, Portugal
 Rio de Moinhos (Aljustrel) - freguesia no concelho de Aljustrel, Portugal
 Rio de Moinhos (Arcos de Valdevez) - freguesia no concelho de Arcos de Valdevez, Portugal
 Rio de Moinhos (Borba) - freguesia no concelho de Borba, Portugal
 Rio de Moinhos (Penafiel) - freguesia no concelho de Penafiel, Portugal
 Rio de Moinhos (Sátão) - freguesia no concelho de Sátão, Portugal

Desambiguação